2010 WC9 — астероид, пересекающий орбиту Земли и сближающийся с Венерой. Относится к группе аполлонов.

Сближение с Землёй произошло 15 мая 2018 года в 22:05 UTC, расстояние —  км (0,53 расстояния до Луны), относительная скорость 12,81 км/c ( км/ч).

Астероид впервые был замечен в 2010 году, но в то время не удалось вычислить параметры орбиты.

Сближения

Примечания

Ссылки 
 JPL Small-Body Database Browser - 2010 WC9

См. также 
 Список астероидов, пересекающих орбиту Земли

Астероиды, сближающиеся с Землёй
Астероиды, пересекающие орбиту Земли